Friesland is een Landkreis in het noorden van de Duitse deelstaat Nedersaksen, gelegen in de streek Oost-Friesland. De Landkreis telt  inwoners () op een oppervlakte van  km². Het grenst aan (met de klok mee) de Landkreise Wesermarsch, Ammerland, Leer en Wittmund, de Kreisfreie stad Wilhelmshaven en aan de Noordzee. Kreisstadt van Friesland is Jever.

Geschiedenis 
De huidige Landkreis Friesland omvat het oostelijke deel van de landstreek Oost-Friesland. Het heeft echter geen deel uitgemaakt van het graafschap Oost-Friesland.

De streek omvat de historische Friese gouwen Ostringen en Wangerland. In de late Middeleeuwen weet een inheems hoofdelingengeslacht zich op te werken tot Heer van het gebied, dat dan bekend wordt als de Heerlijkheid Jever. De lokale dynastie van het geslacht Wiemken sterft in de mannelijke lijn uit in 1518, waarna de graaf van Oost-Friesland probeert zijn zoon met de erfdochter Maria te laten huwen om op die manier Jever bij het graafschap te voegen. Dit huwelijk vindt uiteindelijk geen doorgang omdat de zoon Enno II in Anna van Oldenburg een betere partij vindt. Enno tracht Jever vervolgens met militaire middelen aan zijn rijk toe te voegen, maar slaagt daar niet in. Om zich beter te beschermen draagt Maria daarop haar tot dan allodiale heerlijkheid over aan de hertog van Brabant en de graaf van Holland, op dat moment keizer Karel V, en ontvangt het in leen terug. Jever wordt daarom in 1548 opgenomen in de Bourgondische Kreits.

Na de dood van Maria komt Jever uiteindelijk in handen van de graaf van Oldenburg.

Steden en gemeenten

Externe links 
  Officiële website